Арганьин (, )  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Самора в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сайяго.  Занимает площадь 12,63 км². Население — 76 человек (на 2010 год).

Имеется церковь в стиле классического Возрождения с алтарём XVII века.

Население

Примечания

Ссылки 
 Nuestros pueblos: ARGAÑÍN

Муниципалитеты Саморы